Frankford ist die etymologisch richtige englische Schreibweise (ford = Furt) von „Frankfurt“. Es ist der Name der nordamerikanischen Städte:

 Frankford (Delaware), Ort in den Vereinigten Staaten
 Frankford (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Frankford (Philadelphia), eine ehemalige Stadt, heute ein Stadtteil von Philadelphia
 Frankford (Ontario), Kanada

Frankford steht außerdem für:
 Frankford Creek, durch Frankford in Philadelphia verlaufender Nebenfluss des Delaware River
 Frankford Candy & Chocolate Company, größter Süßwarenhersteller der USA

Siehe auch:
 Frankfurt
 Frankfort